Гойя, или Тяжкий путь познания:

 Гойя, или Тяжкий путь познания — книга, исторический роман Лиона Фейхтвангера.
 Гойя, или Тяжкий путь познания (фильм)